Le Bouissou est un cours d'eau de l'Hérault (France).

 Jean-Christophe Bouissou (né en 1960), homme politique français ;
 Jean-Marie Bouissou (né en 1950), historien français ;
 Marc Bouissou (né en 1931), rameur français.